Aufbügeln ist im Straßenbahn- und Eisenbahnbetrieb das Anlegen eines Stromabnehmers an die Oberleitung. Der Begriff bezieht sich dabei auf Bügelstromabnehmer.

Je nach Fahrzeugtyp und -alter wird das Aufbügeln auf verschiedene Weise durchgeführt:

 Bei klassischen Straßenbahntriebwagen werden die Stromabnehmer durch eine oder mehrere Federn dauerhaft an den Fahrdraht gedrückt und mit einer Leine abgezogen. Zum Aufbügeln wird diese nur im Führerstand gelöst. Bei Lyra- oder Stangenstromabnehmern liegen die Leinen in der Regel außerhalb des Wagenkastens, der Fahrzeugführer muss das Fahrzeug zum Auf- und Abbügeln verlassen.
 Bei neueren Wagen ohne Druckluftausrüstung werden die Stromabnehmer mit Elektromotoren bewegt, dazwischenliegende Federn drücken den Stromabnehmer an den Fahrdraht und gleichen Höhenunterschiede aus.
 Bei Fernbahnfahrzeugen werden die Stromabnehmer in der Regel durch Druckluft gehoben. Die Masse des Stromabnehmergestells wird teilweise durch Federn ausgeglichen, damit reduziert sich der Druckluftbedarf. Der Vorteil des Druckluftantriebes ist, dass ein Ausbleiben der Druckluftversorgung im Störungsfall den Stromabnehmer selbsttätig senkt.

Um die Stromverbindung zu trennen, sind je nach Fahrzeugtyp und -alter verschiedene Varianten möglich. Das Abziehen des Stromabnehmers von der Oberleitung wird als Abbügeln bezeichnet.

Siehe auch 
 Oberleitungsbus#Ab- und Andrahten

Bahnbetrieb
Wikipedia:Artikel mit Video